Ярмарка:
 Ярмарка — ежегодно повторяющаяся распродажа товаров.
 Ярмарка выходного дня — мероприятие розничной торговли, осуществляемое в Москве.
 «Ярмарка» — перспективная станция Нижегородского метрополитена.
 «Ярмарка» — картина Бориса Кустодиева.

См. также 
 Сорочинская ярмарка (значения)
 Ярмарка тщеславия (значения)